Panaqolus — род лучепёрых рыб из семейства кольчужных сомов, обитающий в Южной Америке. Научное название выведено из Panaque.

Описание 

Общая длина представителей этого рода колеблется от 6 до 15 см. Внешностью похожи на сомов рода Panaque. Голова умеренно широкая, морда уплощенная сверху, с одонтодами (кожными зубчиками). По бокам рта имеются 2 усика. Глаза среднего размера. Рот представляет собой присоску. Туловище коренастое, покрыто костными пластинками. Хвостовой стебель с небольшими одонтодами. Спинной плавник большой, длинный, с 1-2 жёсткими лучами. Жировой плавник маленький, расположен близко к спинному. Грудные и брюшные плавники широкие. У самцов есть острый генитальный сосочек, у самок он большой, округлый, выпуклый. Анальный плавник вытянутый, с короткой основой. Хвостовой плавник с большой выемкой, лучи разветвлённые.

Окрас чёрный, тёмно-серый, коричневый, бежевый с контрастными белыми, оранжевыми, тёмно-коричневыми или чёрными полосками, реже — с пятнами и пятнышками.

Образ жизни 
Это бентопелагическая рыбы. Встречаются в реках со средним и медленным течением. Днём прячутся среди коряг и камней. Активны в сумерках и ночью. Питаются водорослями и мелкими частицами древесины.

Размножение 
Самка откладывает икру в пещерках. Самец постоянно охраняет кладку.

Распространение 
Обитают в реках Напо, Укаяли, Марони.

Классификация 
На апрель 2018 года в род включают 11 видов:

Примечания

Литература 
 Ferraris, C.J. Jr., 2007. Checklist of catfishes, recent and fossil (Osteichthyes: Siluriformes), and catalogue of siluriform primary types. Zootaxa 1418:1-628.
 Fisch-Muller, S., Montoya-Burgos, J.I., Le Bail, P.-Y. & Covain, R. (2012): Diversity of the Ancistrini (Siluriformes: Loricariidae) from the Guianas: the Panaque group, a molecular appraisal with descriptions of new species. Cybium, 36 (1): 163—193.

Ссылки 
 
 

Кольчужные сомы
Рыбы Южной Америки
Аквариумные рыбы